Opercle (peixos), estructura dura que cobreix les brànquies dels peixos osteïctis
 Opercle (botànica), estructura semblant a un casquet en algunes plantes amb flors, molses i fongs
 Opercle (gasteròpodes), estructura anatòmica còrnia o calcària que existeix en molts grups de gasteròpodes
 Opercle (cervell), part del cervell que cobreix la ínsula